Ивашо́в — русская фамилия. Известные носители:
 Ивашов, Валентин Иванович (1929—2018) — советский и российский механик-энергомашиностроитель, академик РАН.
 Ивашов, Владимир Сергеевич (1939—1995) — советский киноактёр.
 Ивашов, Леонид Григорьевич (род. 1943) — российский военный и общественный деятель, генерал-полковник.

См. также